Ларинга́льные согласные, или ларинга́лы (от  «гортань») — согласные звуки, артикулируемые в горле. Ларингалы подразделяются на глоттальные согласные, которые образуются в голосовой щели, и эпиглоттальные, при артикуляции которых вход в гортань прикрывается надгортанником. Глоттальные согласные встречаются во многих языках, эпиглоттальные распространены меньше и встречаются в семитских языках и языках Кавказа.
Термин «ларингальный согласный» также включает в себя ларингализованные согласные, сформированные в верхнем горловом тракте, таких, как эмфатические согласные в арабском и  в корейском.

Примечания

См. также 
 Ларингальная теория

Согласные